Bures puede referirse a: 

 Bures, Inglaterra
 Bures, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Bures, comuna francesa situada en Orne.